O cavalgamento é um fenômeno resultante do movimento orogenético convergente de obducção entre placas tectônicas, em que uma das placas, geralmente menos densa, sobrepõe-se a outra placa.

Ver também 
 Falha geológica

Referências 

Sismologia
Tectónica de placas
Geologia estrutural